Ludvík Gonzaga (18. září 1539, Mantova – 23. října 1595, Nesle) byl italsko-francouzský voják, hodnostář a diplomat Francie.

Mládí 
Ludvík se narodil v Mantově jako třetí syn mentorského vévody Federica II. Gonzagy a jeho manželky Markéty Palaiology. V deseti letech byl poslán do Paříže, aby zdědil jmění své babičky Anny z Alençonu, vdovy po markýzi Vilémovi IX. z Montferratu. Vstoupil do armády Jindřicha II. Francouzského a bojoval v bitvě u St. Quentinu (1557), v níž byl zajat Španěly.

Manželství a městský dům v Paříži 

4. března 1565 se pětadvacetiletý Ludvík oženil s o tři roky mladší Henriettou Klévskou, dědičkou vévodství Nevers a Rethelu. Následně byl znám jako vévoda z Nevers. V roce 1627 se stal jejich syn Karel vévodou z Mantovy a založil linii Gonzaga-Nevers. Karlův vnuk Karel II. Gonzaga prodal v roce 1659 tituly v Nevers a Rethelu kardinálu Mazarinimu.

Ludvík měl se svou manželkou pět dětí:

 Kateřina Gonzaga (21. ledna 1568 – 1. prosince 1629)
 Marie Henrietta Gonzaga (3. září 1571 – 3. srpna 1614)
 Frederik Gonzaga (11. března 1573 – 22. dubna 1574)
 František Gonzaga (17. září 1576 – 13. června 1580)
 Karel I. Gonzaga (6. května 1580 – 20. září 1637)

V roce 1572 Ludvík zakoupil od francouzského krále Karla IX. Grand Nesle, starý městský dům východně od Tour de Nesle na Rive gauche Paříže. Nevers nechal dům zrekonstruovat a následně se budova stala známou jako Hôtel de Nevers. Přestože nebyl nikdy dokončen, byl současníky velmi obdivován. Neversův sekretář Blaise de Vigenère, význačný antikvář a historik umění, napsal, že dům měl klenbu, postavenou italskými dělníky, která byla větší než ta u Caracallových lázní. Ačkoli De Vigenère velikost pravděpodobně přehnal, musela být klenba velmi působivá a byla architektonickým prvkem, který byl v Paříži novinkou.

Pozdější život 
Nevers se stal jedním z nejvýznamnějších patronů umění a věd v 16. století ve Francii. Podporoval výrobu fajánse ve vévodství Nevers, počínaje rokem 1588 pod vedením italských mistrů bratří Augustina, Baptisty a Dominika Conradových z Albisoly a Giulia Gambiny, který pracoval v Lyonu.

Nevers je také mnoha historiky považován za jednoho z dvořanů zodpovědných za masakr o Bartolomějské noci v roce 1572.

Nevers zemřel 23. října 1595 v Nesle.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 18. září
Narození v roce 1539
Narození v Mantově
Úmrtí 23. října
Úmrtí v roce 1595
Vévodové z Nevers
Vévodové z Rethelu
Diplomaté Francie
Gonzagové
Diplomaté Itálie